Блох, Блах, Блойх, Блайх, Блёк, Блёх, Блих — фамилии еврейского происхождения. Её этимология:
 Вариант фамилии  (Валах);
 Нотарикон — Бен Лейб Коэн (Бен Лейб Кахен у Б. Г. Унбегауна).

Известные носители 
 Блах, Веслав (род. 1962) — польский дзюдоист.
 Блах, Свенн (1893—1979) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 Блах, Эйвинн (1895—1972) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.

 Блох, Абрам Моисеевич (1927—2015) — советский геолог.
 
 Блох, Андре (1873—1960) — французский композитор и музыкальный педагог.
 Блох, Борис Эмильевич (род. 1951) — американско-немецкий пианист советского происхождения.
 Блох, Вениамин Израилевич (1894—1960) — советский инженер-технолог
 
 Блох, Дениз (1916—1945) — французская разведчица еврейского происхождения.
 Блох, Джошуа (род. 1961) — программный инженер и писатель, сотрудник компаний Sun Microsystems и Google.
 Блох, Иван (1872—1922) — немецкий врач-дерматолог и сексолог.
 Блох, Иосиф Самуил (1850—1923) — еврейский общественный, религиозный и политический деятель, писатель.
 Блох, Исидор Григорьевич (1888—1958) — советский механизатор торфяного производства.
 Блох, Исай Моисеевич (1917—1981) — советский геофизик, электроразведчик
 Блох, Йони (род. 1981) — израильский певец и композитор.
 Блох, Карл Генрих (1834—1890) — датский художник.
 Блох, Конрад Эмиль (1912—2000) — германо-американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по медицине (1964).
 Блох, Лео (род. 1864) — немецкий филолог.
 Блох, Макс (ум. 1930) — немецкий оперный певец.
 Блох, Макс Абрамович (1882—1941) — советский химик, историк химии.
 Блох, Марк Яковлевич (1924—2022) — советский лингвист.
 Блох, Маркус Элиэзер (1723—1799) — немецкий медик, натуралист и ихтиолог.
 Блох, Марсель (с 1949 Дассо; 1892—1986) — французский авиационный инженер, промышленник и политик.
 Блох, Михаил (Моисей) Фёдорович (1885—1920) — скульптор.
 Блох, Ной Маркович (1875—1937) — французский кинопродюсер, организатор кинопроизводства.
 Блох, Поль (с 1946 Дассо; 1882—1969) — французский генерал, участник Сопротивления, военный губернатор Парижа после его освобождения; брат М. Блоха.
 Блох, Раиса Ноевна (1899—1943) — русская поэтесса, сестра Я. Н. Блоха.
 Блох, Роберт (1917—1994) — американский писатель.
 Блох, Роман Юрьевич (род. 1986) — белорусский хоккеист.
 Блох, Сюзанна (1907—2002) — американская лютнистка.
 Блох, Феликс (1905—1983) — швейцарско-американский физик, лауреат Нобелевской премии (1952).
 Блох, Филипп (1841—1923) — немецкий раввин и историк.
 Блох, Эдуард (1872—1945) — австрийский врач.
 Блох, Эжен 1878—1944) — французский физик.
 Блох, Элеонора Абрамовна (1891—1943) — скульптор.
 Блох, Эмиль (род. 1847) — немецкий медик.
 Блох, Эрнест (1880—1959) — швейцарско-американский композитор.
 Блох, Эрнст (1885—1977) — немецкий философ, социолог и публицист.
 Блох, Эфраим Леонтьевич (1915, Каунас) — советский учёный. Доктор технических наук (1948), профессор (1955). В 1938—1952 работал в ЦАГИ, с 1953 — в Московском электротехническом институте связи.
 Блох, Яков Ноевич (1892—1968) — русско-французский журналист, переводчик и издатель.

Составная фамилия 
 
 Блох-Блюменфельд, Давид (1884—1947) — деятель сионистского движения, мэр Тель-Авива в 1925—1927 годах.

Другое 
 «» — австралийская компания по производству одежды и обуви для танца, основанная в 1931 году.

См. также

Примечания